The Founder – film del 2016 diretto da John Lee Hancock
 The Founder – collina del Canada
 The Founder – promontorio del Canada